pápua nyelvek
 pápua népek
 Pápua, Új-Guinea szigetének nyugati fele, amely Indonéziához tartozik